Oko Boga – polski film psychologiczny z 2001 roku w reżyserii Piotra Krzywca
 Oko Boga – popularne określenie mgławicy Ślimak